Jand (Attock, Pakistan), grad u Jand Tehsilu, Attočki okrug, Pendžab, Pakistan
Jand (Chakwal, Pakistan), selo u Chakwalskom okrugu, Pendžab, Pakistan
Jand (Jalandhar, Indija), selo u Pendžabu, Indija
Jánd, selo u istočnoj Mađarskoj
Jand (Transoksijana), srednjovjekovni grad u Središnjoj Aziji
Prosopis cineraria (pendžabskii: jand), vrsta cvjetnice